Tom Byrom ist der Name folgender Personen:

* Tom Byrom (Fußballspieler, 1889) (Thomas Byrom; 1889–1958), englischer Fußballspieler
 Tom Byrom (Fußballspieler, 1920) (Thomas George Byrom; 1920–1997), englischer Fußballspieler